Белок може да се односи на:

 Белок (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Белок (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Белок Сен Кламан, насељено место у Француској, у департману Жерс